Stacze kan verwijzen naar:
 Stacze (powiat Ełcki), Woiwodschap Ermland-Mazurië
 Stacze (powiat Olecki), Woiwodschap Ermland-Mazurië